Семен Юрійович Гольшанський ( бл. 1515 —  1556) — державний діяч Великого князівства Литовського, князь дубровицький і гольшанський (1549—1556), стольник великий литовський (1555). Молодший син князя Юрія Івановича Гольшанського ( 1536). Останній представник чоловічої статі роду Гольшанських.

Життєпис 
В 1549 році після смерті свого бездітного старшого брата, воєводи троцького князя Івана Юрійовича Гольшанського, Семен Гольшанський успадкував Дубровицьке і Гольшанське князівства. В 1555 році призначений стольником великим литовським.

Був одружений з Анною Юріївною Радзивілл (1518—1558), дочкою великого гетьмана литовського Юрія Радзивілла (Геркулеса) (1480—1541) і Барбари Кола, від шлюбу з якою дітей не мав.

В 1556 році після смерті бездітного князя Семена Юрійовича Гольшанського багатий спадок князів Гольшанських, який він успадкував після смерті свого батька і старших братів, був розділений між його шістьма сестрами: Анастасією (дружиною князя Кузьми Івановича Заславського), Оленою (дружиною Павла Івановича Сапіги), Софією (дружиною князя Олександра Полубенського), Марією (дружиною Андрія Монтовта, Михайла Козинського і Андрія Курбського), Анною (дружиною Єлізара Кірдея) і Феодорою (дружиною Богдана Соломерецького).

Родовід

Література

Посилання 
  

Семен Юрійович
Стольники великі литовські